Une nouvelle ère glaciaire est un film français réalisé en 2008 par Darielle Tillon et sorti en 2010.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Une nouvelle ère glaciaire
 Réalisation : Darielle Tillon
 Scénario : Guillaume Esterlingot et Darielle Tillon
 Photographie : Sébastien Buchmann
 Son : Benjamin Laurent
 Montage son : Olivier Dandré
 Mixage : Benjamin Viau
 Montage : Christophe Nowak
 Musique : Ripley
 Production : Blue Monday Productions - JBA Production
 Pays :  
 Durée : 
 Date de sortie : France -

Distribution 
 Mélaine Lebreton
 Mickael Rebouillau
 Marthe Sébille
 Anna Picco

Sélections 
 Festival du film de Belfort - Entrevues2008
 Festival international du film indépendant IndieLisboa

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Stéphane Kahn, Bref, , janvier 2010, 
 Vincent Thabourey, Positif, , février 2010, 
 Serge Bozon, Cahiers du cinéma, , mars 2010, 
 Jean-Luc Douin, « Une nouvelle ère glaciaire : une fable sur l'incommunicabilité », lemonde.fr, 23 février 2010

Liens externes 

Film français sorti en 2010
Film dramatique français